Bermeo puede referirse a:

Bermeo (1236) es un municipio de la comarca de Busturialdea.
Bermeo (1982), Bandera de Bermeo es el premio de una regata.
Bermeo (1950), Bermeo Fútbol Taldea de fútbol de español.
Bermeo, puerto deportivo se sitúa en el municipio de homónimo. 
Casa consistorial de Bermeo (1733) edificio construido en el siglo XVIII.